gwiazdy:
 Eltanin – gwiazda w gwiazdozbiorze Smoka
statki:
 USNS Eltanin – amerykański okręt pływający do Antarktyki
 SY Eltanin – polski jacht pływający na Spitsbergen
wydarzenia:
 upadek planetoidy Eltanin – katastrofa kosmiczna